Britannia kan syfta på:

 Britannia – en provins i romarriket
Britannia Inferior – den norra delprovinsen av den Romerska provinsen Britannia
 Britannia (brädspel)  – ett historiskt brädspel
 Britannia (fabrik) – en tidigare fabrik i Stenkullen 
 Britannia (personifikation) – en kvinnlig nationspersonifikation för Storbritannien
 Britannia Airways – ett tidigare namn på ett flygbolag, se TUIfly Nordic
 Britannia Bridge – en bro som löper över Menai Strait mellan ön Anglesey och Wales fastland
 Britannia Hospital – originaltitel på en brittisk film, genre dramafilm/komedi/satir från 1982, regisserad av Lindsay Anderson, se Brittiska sjukan
 Britannia Stadium – tidigare namn på en fotbollsanläggning i Stoke-on-Trent i England
 Britanniadomen – ett viktigt rättsfall från Arbetsdomstolen
 Lex Britannia – en lagändring (i MBL) till följd av Britanniadomen
 Britanniametall – en legering av tenn och antimon
 Bristol Britannia –  ett brittiskt passagerarflygplan
 M/S Tor Britannia – ett fartyg byggt 1975 och som levererades till Tor Line
 Rule, Britannia! – en brittisk patriotisk sång, ursprungligen ett poem av James Thomson
 HMY Britannia eller Royal Yacht Britannia – ett brittiskt kungaskepp [HMY Britannia (ship, 1953)]

Se även
Britannien (namn)